Имаджинейшън (на английски език – Imagination, в превод на български език – Въображение) са английска музикална група, трио, която е създадена в началото на 80-те години на ХХ век.

Групата създава някои от най-емблематичните хитове в стил фънк и поп, като техни песни са в топ класациите на 28 страни, печелейки четири платинени, девет златни и над дузина сребърни плочи по целия свят между 1981 и 1983 г.

Дискография

Албуми

Сингли

Източници 

Британски музикални групи